Fisher eller Fishers kan syfta på:

 Fisher (efternamn) – flera personer
 Fisher (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer 
 Fisher Athletic FC – en tidigare engelsk fotbollsklubb
 Fisher-Price – amerikansk leksakstillverkare
 Fisher King – en amerikansk film från 1991, originaltitel The Fisher King
 Fisherhypotesen – den nominella räntan är lika med summan av den förväntade realräntan och den förväntade inflationen
 Fishers separationsteorem – ett grundläggande och viktigt teorem inom ekonomi
 Tully-Fisher-relationen – en standardiserad ljuskälla inom astronomin

Geografi

Australien 

 Fisher (ö), Queensland, Cook,

Papua Nya Guinea 

 Fisher Island – tidigare namn på Simbériön

USA 

 Fisher, Arkansas, Poinsett County, 
 Fisher, Louisiana, Sabine Parish, 
 Fisher, Illinois, Champaign County, 
 Fisher, Minnesota, ort, Polk County, 
 Fishers, Indiana – en stad i Hamilton County

Se även
 Fisher County

Se även
Fishers Island

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar